Сигурни Бандъяр (; род. 18 августа 1984 года, Парамарибо) — суринамский футболист, защитник. На протяжении пяти лет Бандъяр играл за «Эксельсиор». Помимо суринамского футболист имеет ещё и голландское гражданство.

Карьера 
В 2004 году попал в Фейеноорд, однако за клуб ни одного матча так и не провёл. В 2005 году был отдан в аренду в Эксельсиор, спустя год перешёл в клуб на постоянной основе. В период с 2005 по 2010 год провёл за клуб 125 матчей, отличился единожды. В августе 2010 года Бандъяр подписал контракт сроком на один год с Валвейком, позднее продлил контракт с клубом ещё на год. После ухода из Валвейка Бандъяр шесть месяцев находился в статусе свободного агента, после чего в феврале 2014 года подписал годичный контракт с клубом Тараз из чемпионата Казахстана. После истечения срока контракта покинул клуб.

Достижения 
 «Эксельсиор»
 Первый дивизион Нидерландов: 2005-06
 «Валвейк»
 Первый дивизион Нидерландов: 2010-11

Статистика

Примечания 

Футболисты Суринама
Игроки ФК «Тараз»
Игроки ФК «Фейеноорд»
Игроки ФК «Валвейк»
Игроки ФК «Эксельсиор» Роттердам
Иммигрировавшие в Нидерланды из Суринама